Marmagne ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Marmagne (Cher) im Département Cher
 Marmagne (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Marmagne (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Saint-Symphorien-de-Marmagne im Département Saône-et-Loire